Лангаммер — фамилия. Известные носители:
 Лангаммер, Владимир Иванович (1848—1910) — русский драматург, автор пьес и либретто.
 Лангаммер, Леонид Иванович (1882—1943) — русский и советский ученый-инженер и педагог, автор ряда работ по теории и практике землеустройства и дорожного строительства.